Ferdinand von Nordenflycht kan syfta på:

* Ferdinand von Nordenflycht (1816–1901),  tysk friherre och ämbetsman
 Ferdinand  von Nordenflycht (1887–1966), tysk friherre och ämbetsman